El término Nobilior puede referirse, en esta enciclopedia:

a Marco Fulvio Nobilior, cónsul en 189 a. C.;
a Marco Fulvio Nobilior, hijo del anterior, cónsul en 159 a. C.;
a Quinto Fulvio Nobilior, hermano del anterior, cónsul en 153 a. C.

Véase también

cognomen